Bidjogo steht für:

 die afrikanische Sprache Bidyogo
 das afrikanische Volk der Bijagos